Pfordten ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Ludwig von der Pfordten (1782–1828), bayerischer Landrichter
 Georg Ludwig von der Pfordten (1741–1809), Amtmann
 Ludwig von der Pfordten (1811–1880), bayerischer und sächsischer Rechtswissenschaftler und Politiker
 German Ritter von der Pfordten (1830–1915), bayerischer Geheimrat und Generalstaatsanwalt
 Kurt Freiherr von der Pfordten (1847–1907), Diplomat
 Hermann von der Pfordten (1857–1933), deutscher Altphilologe und Musikwissenschaftler
 Otto von der Pfordten (1861–1918), deutscher Chemiker, Philosoph und Dichter
 Theodor von der Pfordten (1873–1923), bayerischer Oberlandesgerichtsrat und Teilnehmer am Hitler-Ludendorff-Putsch
 Dietmar von der Pfordten (* 1964), deutscher Hochschullehrer für Rechts- und Sozialphilosophie in Göttingen